Vrak kan syfta på:
 
 Skeppsvrak – resterna efter ett skepp som förlist
 Vrak – ett marinarkeologiskt museum i Stockholm
I överförd betydelse:
 Bilvrak – en bil som är i så dåligt skick att den inte går att använda
 Kronvrak – person som fått frisedel från militärtjänst
 Vrak – person som är i mentalt (nervvrak) eller fysiskt mycket dåligt skick